Le patronyme Jamoulle, Jamouille ou Jamoul est une forme flatteuse de Jacques. 

 Véronique Jamoulle (1959-), femme politique belge
 Marc Jamoulle, médecin qui décrit la Prévention quaternaire et crée les Q codes associés à la CISP2